Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2019/2020 пройдёт с 20 августа 2019 года по 27 мая 2020 года.

По итогам прошлого сезона в Про-лигу вышли «Абха», «Дамак» и «Аль-Адалах», во Второй дивизион вылетели «Аль-Кайсума», «Хаджер», «Аль-Вашм» и «Аль-Оруба». Лигу пополнили клубы «Аль-Кадисия», «Аль-Батин» и «Ухуд», занявшие соответственно 14-е, 15-е и 16-е места в Про-лиге, а также «Аль-Букайрия», «Аль-Такадом» (занявшие соответственно 1-е и 2-е места в группе A Второго дивизиона), «Хеттен» и «Аль-Токба» (занявшие соответственно 1-е и 2-е места в группе B Второго дивизиона).

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте goalzz.com 

2019/2020
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2019 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2020 году